Die Adelaide Sevens 2011 (offiziell als International Rugby Sevens Adelaide 2011 bezeichnet) waren die achte Ausgabe des 7er-Rugby-Turniers Australian Sevens. Das Turnier fand am 2. und 3. April statt. Im Finale gewann Neuseeland 28:20 gegen Südafrika und gewann das Turnier damit zum ersten Mal.

Teilnehmer 
16 Mannschaften nahmen an den Adelaide Sevens 2011 teil:

Vorrunde 
Tabelle

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Finalrunde

Shield

Bowl

Plate

Cup

Weblinks 
 Adelaide Sevens 2011 auf rugby7.com
 Adelaide Sevens 2011 auf worldrugby.org

Sportveranstaltung in Adelaide
Rugby 2011
City of Adelaide